{{Ficha de noble
|nombre = Alejandra de Grecia y Dinamarca 
|título0 = Reina consorte de Yugoslavia
|imagen =
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = 
|reinado0 =  - ()
|otros títulos = Princesa de Grecia y Dinamarca 
|nombre completo =(en griego: Αλεξάνδρα της Ελλάδας και Δανίας)
|fecha de nacimiento = 25 de marzo de 1921
|lugar de nacimiento = Atenas,  Reino de Grecia
|fecha de defunción = 30 de enero de 1993(71 años)
|lugar de defunción = Burgess Hill, West Sussex,Inglaterra, 
|lugar de entierro = Iglesia de San Jorge (Oplenac)
|predecesor0 = María de Rumanía
|sucesor0 = "Título abolido"
|religión = Iglesia ortodoxa serbia
|casa real = Glücksburg
|padre = Alejandro I de Grecia
|madre = Aspasia Manos
|consorte = 
|descendencia = Alejandro, príncipe heredero de Yugoslavia
|título=Reina de Yugoslavia}}
Alejandra de Grecia, nació el 25 de marzo de 1921, siendo hija póstuma del rey Alejandro I de Grecia y de Aspasía Mánou.

La intriga política rodeó su nacimiento hasta que se supo que era una niña y, por tanto, no heredaría la corona griega. Fue la nieta favorita de su abuela paterna, Sofía de Prusia, aunque era contraria al matrimonio de sus padres.

En 1922 se le reconoció el rango de princesa de Grecia y Dinamarca por su tío el rey Jorge II de Grecia. Aunque su sangre no era completamente real, fue la única princesa helena con sangre griega auténtica.

Su infancia y su juventud se desarrollaron de exilio en exilio, convirtiéndose en una mujer de carácter difícil. Fue reina consorte de Yugoslavia, al casarse con el rey Pedro II el 20 de marzo de 1944 en Londres. Tuvieron un hijo, Alejandro.

Falleció el 30 de enero de 1993 en Burguess Hill, en el condado de West Sussex. Los funerales de Alejandra tuvieron lugar en Londres, en presencia de su hijo, de sus tres nietos (Pedro, Felipe y Alejandro de Yugoslavia) y de varios miembros de la familia real de Grecia, entre ellos el exrey Constantino II y de la exreina Ana María. El 8 de febrero siguiente fue enterrada en el cementerio de Tatoi, donde reposaban los restos de su madre, Aspasia Manos.

El 26 de mayo de 2013 sus restos mortales son trasladados junto a los de Pedro II de Yugoslavia, los de la reina María  y los del príncipe Andrés de Yugoslavia, al mausoleo de la familia real en Belgrado, situado en la cripta de la Iglesia de San Jorge en Oplenac, donde reposan sus antepasados.The Telegraph

 Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas 
 
 Títulos nobiliarios 
 25 de marzo de 1921 - 20 de marzo de 1944: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca
 20 de marzo de 1944 - 29 de noviembre de 1945: Su Majestad la reina consorte de Yugoslavia
 29 de noviembre de 1945 - 30 de enero de 1993: Su Majestad la reina Alejandra de Yugoslavia
 Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas griegas
 Enero de 1936: Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
Distinciones honoríficas yugoslavas
Dama Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Karađorđević.
Dama Gran Cruz de la Orden del Águila Blanca.
Dama Gran Cruz de la Orden de San Sava.

 Ancestros 

 Sucesión 

 Trabajos publicados 
 For a king's love: the intimate recollections of Queen Alexandra of Yugoslavia. Editorial: Oldhams Press. Ciudad: Londres. Año: 1956.

 Bibliografía 
 Marlene Eilers König. Descendientes de la Reina Victoria''.

Referencias 

Reinas consortes de Serbia
Consortes reales de la casa de Glücksburg
Dinastía Karađorđević
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Orden de la Estrella de Karadjordje
Hijos póstumos
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Clase especial)
Alejandra
Nacidos en Atenas
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Duquesas consortes de la casa de Glücksburg